Ez a lista Nebraska állam megyéit sorolja fel.

A lista

Források 
 

Nebraska megyéi
Közigazgatási listák